Autoritratto – tipo di opera d'arte
Autoritratto – tipo di fotografia
Autoritratto – DVD di Luca Carboni
Autoritratto – album di Zoda del 2022
 Autoritratto – cortometraggio del 1958 diretto da Raffaele Andreassi

Dipinti
Autoritratto – dipinto a olio su tela di Giuseppe Amisani del 1900
Autoritratto – dipinto di Beccafumi
Autoritratto – dipinto di Biagio Bellotti
Autoritratto – dipinto di Umberto Boccioni
Autoritratto – dipinto di Annibale Carracci
Autoritratto – dipinto di Castelli
Autoritratto – dipinto di Chagall
Autoritratto – dipinto di Cézanne del 1880
Autoritratto – dipinto di Cézanne del 1882
Autoritratto – dipinto di Dalí
Autoritratto – dipinto di Degas
Autoritratto – dipinto di Andrea del Sarto
Autoritratto – dipinto di Giorgione
Autoritratto – dipinto di Holbein il Giovane
Autoritratto – dipinto di Leonardo
Autoritratto – dipinto di Filippino Lippi
Autoritratto – dipinto di Mariani
Autoritratto – dipinto di Modigliani
Autoritratto – dipinto di Monet
Autoritratto – dipinto di Antonio Moro
Autoritratto – dipinto di Simone Peterzano 
Autoritratto – dipinto di Picasso del 1901
Autoritratto – dipinto di Picasso del 1907
Autoritratto – dipinto di Raffaello
Autoritratto – dipinto di Rubens
Autoritratto – dipinto del Sassoferrato
Autoritratto – dipinto di Tintoretto
Autoritratto – dipinto di Tiziano (c. 1550-62), conservato alla Gemäldegalerie di Berlino
Autoritratto – dipinto di Tiziano (c. 1560), conservato al Museo del Prado di Madrid
Autoritratto – dipinto di Tiziano (c 1562-1570), disegnato in gesso nero
Autoritratto – dipinto di Toulouse-Lautrec
Autoritratto – dipinto di Van Gogh del 1889
Autoritratto – dipinto di van Dyck del 1613-14
Autoritratto – dipinto di van Dyck del 1620-21
Autoritratto – dipinto di van Dyck del 1622-23
Autoritratto – dipinto di van Dyck a Monaco
Autoritratto – dipinto di Velázquez